Dębski – polskie nazwisko

Ludzie noszący nazwisko  Dębski 
 Aleksander Dębski – ujednoznacznienie
 Andrzej Dębski (ur. 1956) – aktor
 Antoni Dębski – ujednoznacznienie
 Artur Dębski (ur. 1969) – poseł na Sejm
 Bogdan Dębski – polski weterynarz, profesor
 Bogusław Dębski (ur. 1953) – samorządowiec
 Bronisław Dębski (1874–1927) – przyrodnik i botanik
 Eugeniusz Dębski (ur. 1952) – pisarz science fiction i fantasy
 Franciszek Dębski (1927–2014) – pedagog, harcmistrz
 Jacek Dębski (1960–2001) – polityk i biznesmen
 Jan Dębski – ujednoznacznienie
 Janusz Dębski (ur. 1962) – regionalista i fotografik
 Jerzy Dębski (1668–1733) – jezuita
 Henryk Dębski (1950–1985) – pedofil i morderca
 Kamil Dębski (ur. 1997) – polski siatkarz
 Krzesimir Dębski (ur. 1953) – kompozytor, instrumentalista i dyrygent
 Leszek Dębski (1934–2008) – trener piłki ręcznej
 Mateusz Dębski (ur. 1985) – kabareciarz
 Radzimir Dębski (ur. 1987) – kompozytor, dyrygent, producent muzyczny
 Rafał Dębski (ur. 1969) – pisarz fantasy
 Romuald Dębski (ur. 1956) – lekarz ginekolog
 Sławomir Dębski (ur. 1971) – historyk i politolog
 Stanisław Dębski (1851–1917) – drukarz
 Stefan Duba-Dębski (1914–1977) – tłumacz literatury pięknej z języka czeskiego i słowackiego, felietonista i dziennikarz
 Szymon Dębski (ur. 1995) – lekkoatleta
 Tadeusz Dębski (ur. 1950) – malarz, rzeźbiarz, tancerz
 Wiesław Dębski (ur. 1953) – ujednoznacznienie
 Władysław Dębski (1863–1920) – polityk
 Włodzimierz Dębski (inżynier) – polski inżynier, profesor
 Włodzimierz Sławosz Dębski (1922–1998) – polski kompozytor, malarz, folklorysta i regionalista, żołnierz Armii Krajowej.
 Wojciech Dębski (ur. 1962) – samorządowiec
 Zbigniew Dębski (1922–2010) – powstaniec warszawski

Przypisy